Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lars Rehmann e Rainer Schüttler che hanno battuto in finale Georg Blumauer e Maks Mirny 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Salzenstein /  Michael Tebbutt (primo turno)
 Geoff Grant /  Mark Merklein (quarti di finale)

 Georg Blumauer /  Maks Mirny (finale)
 Petr Luxa /  David Škoch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 1997